Kadłubówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kadłubówka, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kadłubówka, un village dans la voïvodie de Podlachie